Lake Henry kan syfta på följande:

Kanada 

 Lake Henry (sjö i Kanada, Nova Scotia),

USA 

 Lake Henry, Minnesota, ort, Stearns County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar